Връх може да се отнася за:

 връх – част от планина, видимо по-висока от околността
 връх (геометрия) – точката, където се пресичат две линии в равнината, или три или повече ръбове (или страни) в пространството
 връх – всеки член в схематичен граф
 връх – най-крайната остра част на хладно оръжие, преназначена за проникване в целта
 В преносен смисъл се използва за:
 най-висока част на реален обект
 най-високо постижение в дадена област